Caldeira ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Anício Caldeira Duarte (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Bernard (Fußballspieler)
 Fernando Caldeira (1841–1894), portugiesischer Schriftsteller
 Ken Caldeira, US-amerikanischer Atmosphärenwissenschaftler und Hochschullehrer
 Manuel Caldeira Cabral (* 1968), portugiesischer Ökonom
 Rômulo Souza Orestes Caldeira (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rômulo (Fußballspieler, 1987)
 Vítor Caldeira (* 1960), portugiesischer Jurist.

Caldeira steht für:
 den portugiesischen Begriff für Caldera (Krater)
 (2926) Caldeira, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Caldera